Вади́м Наза́ров: Назаров, Вадим Борисович (род. 1965) — российский редактор и издатель.
 Назаров, Вадим Иванович (1933—2009) — советский и российский биолог, эволюционист, историк науки.